Это обзор почтовых марок и истории почты Трансвааля, ранее известного как Южно-Африканская Республика (Zuid-Afrikaansche Republiek, ZAR).

1869—1877 
Первые почтовые марки Южно-Африканской Республики были выпущены 1 мая 1870 года с изображением герба республики.

1877—1880 

Южноафриканская республика была аннексирована Великобританией в 1877 году. В 1878 году была выпущена серия стандартных марок с изображением королевы Виктории.

1882—1897 
Первая англо-бурская война разразилась в 1880 году. Конфликт закончился решающей победой буров в битве у Маджуба-Хилл, и республика восстановила свою независимость.

В республике были снова выпущены почтовые марки с изображением герба в рисунках марок.

1900—1909 

Вторая англо-бурская война началась в 1899 году, она положила конец существованию Южно-Африканской республики.

На почтовых марках Южно-Африканской Республики была сделана надпечатка  (сокращение от «», «Виктория, королева и императрица») или  («», «Эдуард король и император») в период с 1900 по 1902 год.

В 1902 году были выпущены почтовые марки колонии Трансвааль.

В 1910 году Трансвааль был включен в состав Южно-Африканского Союза.

См. также 
 Отто, Адольф
 Тамсен, Эмиль
 Фискальные марки Трансвааля
 История почты и почтовых марок ЮАР

Примечания

Литература

Ссылки 
 Transvaal Study Circle
 Stamp Domain — South Africa
 Transvaal: 1870 imperforate 1/- deep green, an unused tête-bêche pair. British Library Philatelic Collections

Трансвааль
История Трансвааля